Raffaele Calace – compositore e liutista italiano
 Vincenzo Calace – politico e antifascista italiano